Iford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset, w Bournemouth, Christchurch and Poole
 Iford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Iford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Westwood